Васи́лий Александрович Петро́в:
 Петров, Василий Александрович (1916—1992) — советский архитектор.
 Петров, Василий Александрович (1922—1991) — полный кавалер ордена Славы.